Spitzing steht für:
 eine Bezeichnung für den Brecherspitz, einen Berg in den Voralpen, Bayern
 das Ski- und Wandergebiet rund um den Spitzingsee
 einen historischen Namen der Ortschaft Malinniki in der Oblast Kaliningrad, Russland
 einen historischen Namen der Ortschaft Przerwanki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Spitzing ist der Familienname folgender Personen:
 Günter Spitzing (* 1931), deutscher Schriftsteller
 Tamara Spitzing (* 1957), deutsche Dokumentarfilmerin